Dayes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Edward Dayes (1763-1804), peintre aquarelliste et graveur anglais
 (né en 1964), entraineur jamaïcain de soccer
 (né en 1994), joueur américain de football américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme